Een verkeersweg:
 N716 (België)
 N716 (Frankrijk)
 N716 (Nederland), zie Provinciale weg 716

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing